En français, mûroise ou muroise peut correspondre à :

Mûroise 
 La mûroise est le fruit de la Mûre de Logan (Rubus ×loganobaccus) issue de l'hybridation naturelle de la ronce et du framboisier.
 Une Mûroise est une habitante de Mûr-de-Bretagne

Muroise 
 Une Muroise est une habitante de La Mure
 une Muroise, une habitante de Saint-Laurent-de-Mure
 une Muroise, une habitante de Saint-Bonnet-de-Mure

Références